Autostrada A71 – autostrada znajdująca się na terytorium Grecji
 Autostrada A71 – autostrada w Niemczech, położona w większej części na terenie Saksonii-Anhalt